Рафаил Карлович фон Гартман (Фридольф Рафаэль фон Хаартман; ) — русский инженер и предприниматель.

Биография 

В 1870 году фон Гартман переезжает в Санкт-Петербург, где занимает должность управляющего таможни, и начинает заниматься предпринимательством.

Он был учредителем Общества «Финляндского легкого пароходства» («Finska Angslups Depot» AB), в Санкт-Петербурге он также владел верфью  (ныне — «Судостроительная фирма «Алмаз») и запустил зимний ледовый трамвай, организовал перевозку пассажиров в спальных вагонах между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Он также учредитель акционерного общества Сибирских железных дорог (1888 год). В 1890 году он предложил проект зубчато-колесной дороги от Бахчисарая до Ялты. Под его руководством строятся две линии электрического трамвая и фуникулёры в Нижнем Новгороде (1895—1896 годы), организуется трамвайное движение в Севастополе (1897 год).

В 1897–1898 годах по поручению Министерства финансов провел исследование побережья Черноморской губернии и Сухумского округа, с целью выяснить, целесообразна ли постройка железной дороги между Новороссийском и Сухумом. Автор книги «По железной дороге от Туапсе до Сухума» (СПб., 1899).

Фон Гартман имел большое имение на берегу Чёрного моря, находившееся между Туапсе и Сочи. Организатор «Общества благоустройства дачной жизни в Териоках».

Семья 

Супруга:	Алиса Пинелло. Дети: четверо сыновей и дочь.

Примечания